Джоанна Линн Гарси́а-Сви́шер (; 10 августа 1979, Тампа, Флорида) — американская телевизионная актриса, наиболее известная благодаря роли Чейенн Харт-Монтгомери в ситкоме The WB «Риба» (2001—2007). С тех пор она снялась в недолго просуществовавших сериалах «Добро пожаловать капитан» (CBS, 2008), «Избалованные» (The CW, 2008—2009), «Мне хорошо с тобой» (ABC, 2010—2011) и «Ветеринарная клиника» (NBC, 2012). У неё также были второстепенные роли в «Сплетница» и «Однажды в сказке», а в 2015 году Гарсиа играет главную роль в сериале ABC «Клуб жён астронавтов».

Ранние годы 
Гарсиа родилась в Тампе, где и росла. Мать — Лорейн Гарсия — домохозяйка, бывшая учительница начальной школы. Отец — Джей Гарсия — гинеколог, кубинец по национальности. Росла вместе с единственным братом — Майклом Гарсиа. Впервые начала выступать перед публикой в 10 лет, после того как прошла пробы в местном театре и была утверждена на главную роль. Там её заметили люди из Disney Channel, но её родители настояли на продолжении учёбы в местной школе, поэтому Гарсиа реализовывала себя как актриса в работе местного театра. Она была королевой бала в . Во время учёбы в средней школе заинтересовала продюсеров Nickelodeon и была приглашена на съёмки 3-го сезона сериала «Боишься ли ты темноты?», для чего переезжала из Флориды в Монреаль, где снималось шоу.

Личная жизнь 
С 11 декабря 2010 года Джоанна замужем за бейсболистом , с которым она встречалась 16 месяцев до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Эмерсон Джей Свишер (род.21.05.2013) и Сейлор Стиви Свишер (род.28.06.2016).

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Выпускники Университета штата Флорида
Киноактрисы США